Barcia ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés González de Barcia (1673–1723), spanischer Historiker
 Augusto Barcia (1926–2001), chilenischer Maler
 Augusto Barcia Trelles (1881–1961), spanischer Historiker und Politiker
 Francisco Barcia (* 1966), spanischer Ringer
 Gerard Barcia (* 1963), andorranischer Sportschütze
 Ignacio Barcia (* 1989), argentinischer Fußballspieler
 James A. Barcia (* 1952), US-amerikanischer Politiker
 Leandro Barcia (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Robert Barcia (1928–2009), französischer Politiker
 Roque Barcia (1821–1885), spanischer Philosoph, Lexikograf und Politiker
 Steve Barcia, US-amerikanischer Computerspielprogrammierer

Barcia bezeichnet:
 Barcia (Valdés), ein Parroquia in der Gemeinde Valdés (Asturien) in Spanien